Mazzoni puede hacer referencia a:

 Alfredo Mazzoni, futbolista italiano.
 Angelo Mazzoni, esgrimista italiano.
 Angiolo Mazzoni, ingeniero y arquitecto italiano.
 Antonio Maria Mazzoni, compositor italiano.
 Cesare Mazzoni, pintor italiano.
 Eleonora Mazzoni, actriz italiana.
 Erminia Mazzoni, política italiana.
 Franca Mazzoni, actriz italiana.
 Francesco Mazzoni, filólogo italiano.
 Gianfranco Mazzoni, periodista italiano.
 Giuliano Mazzoni, piloto de rally italiano.
 Giuseppe Mazzoni, político italiano.
 Guido Mazzoni, escultor italiano.
 Guido Mazzoni, político italiano.
 Jacopo Mazzoni, filósofo italiano.
 Javier Mazzoni, futbolista argentino.
 Sebastiano Mazzoni, pintor italiano.